Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2018 года в форматах рапид и блиц проходил с 20 по 21 октября в Нетании (Израиль) по швейцарской системе в 9 раундов. Одновременно проводился этап Кубка мира и чемпионат Европы среди мужчин. Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек). Арбитр— Михаил Шабшай.

Итоговое положение

Рапид 
Контроль времени — 15 минут + 5 секунд за ход.

Блиц 
Контроль времени — 5 минут + 3 секунды за ход.

GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Результаты рапида
 Результаты блица

Шашки
2018 год в шашках
Шашки
Женщины
Шашки
Шашки
Шашки
Чемпионаты Европы в Израиле